Taro Daniel fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Thiago Monteiro.

Radu Albot derrotó en la final a Jan-Lennard Struff.

Cabezas de serie 

  Malek Jaziri (Segunda ronda, retiro)
  Taro Daniel (Segunda ronda)
  Albert Montañés (Cuartos de final)
  Jan-Lennard Struff (Finalista)

<ol start=5>
  Roberto Carballés Baena ''(Primera ronda)
  Thomas Fabbiano ''(Primera ronda)
  Thiemo de Bakker ''(Primera ronda)
  Jozef Kovalík ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Fürth 2016